Mine (838–839) sillai király
 Mine, város Japán Jamagucsi prefektúrájában
 Mine!, a Trout Fishing 1994-es albuma
 Mine, Dolly Parton 1973-as albuma
 Mine, Kim Dzsedzsung 2013-as albuma